Чемпионат мира по мини-футболу среди женщин () — международный турнир по мини-футболу среди женских команд, проводимый по правилам ФИФА с 2010 года. Пока является неофициальным и проводится усилиями ведущих мини-футбольных стран мира.

Впервые проведен в 2010 году в Испании, первыми чемпионками стали бразильянки.

Призёры чемпионатов мира

Ссылки 
 ЧМ-2010 среди женщин на Futsalplanet.com

Примечания 

Международные соревнования по мини-футболу